Ниже приведен список самых больших благотворительных фондов, включающий 28 крупнейших благотворительных фондов, частных фондов и др. благотворительных организаций.

В списке перечислены некоммерческие фонды. Фонды, которые являются частью больших компаний, в список не включены (например холдинговые компании).

Список отсортирован по убыванию суммарного количества пожертвований (то есть текущей общей стоимости инвестированных в фонд пожертвований). Пожертвования измеряются в долларах США и приведены в национальной валюте фонда по курсу по состоянию на 4 марта 2008 года. В связи с постоянным колебанием валютного курса, список представляет собой лишь оценочную стоимость каждого фонда. Суммарный собственный капитал внесённых в список организаций — 219,8 млрд долларов США.

Список крупнейших благотворительных фондов

См. также 
 Суверенный фонд

Примечания

Ссылки 
 Foundation Center
 Топ 100 американских фондов

Списки учреждений
Неправительственные фонды